Mario Foerster je ime več oseb:
 Mario Foerster, slovenski filmski režiser
 Mario Foerster (kemik), slovenski kemik